BGK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Big Creek (Belize)
 BGK – vecchio codice valutario ISO 4217 del Lev bulgaro fino al 1962 (ora BGN), valuta della Bulgaria